Франция провела 210 ядерных испытаний в период с 1960 по 1996, общей мощностью около 13 мегатонн, из них 17 в пустыне Сахара на территории Алжира (в то время французской колонии), 46 атмосферных и 147 наземных и подземных на атоллах Фангатауфа и Муруроа во Французской Полинезии.

Испытания в Алжире

Регган

Ахаггар 
Испытания проводились с 7 ноября 1961 по 16 февраля 1966, в качестве кодовых имён использовались названия драгоценных камней

Испытания в Полинезии

Атмосферные 
В время атмосферных испытаний в Полинезии использовалось несколько методов подрыва:
 Надводный, с помощью баржи
 Сброс с самолета
 Подрыв на аэростате

Подземные
С 1986 по 1988 прошло 24 испытания.
С 1989 по 1991 прошло 21 испытание.
С 1995 по 1996 прошло 6 испытаний.

Примечания

Ссылки 
 Liste des essais nucléaires français — Capcom espace

Ядерное оружие
Ядерные испытания Франции